La asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo es una caricatura Argentina que se transmitió en el Canal de Paka Paka. La caricatura nos habla sobre la vida estudiantil de un niño formoseño llamado Zamba, que fue a una excursión realizada por su colegio, al llegar se sienta en una silla antigua y viaja en el tiempo, esto le permitió presenciar distintos hechos y procesos fundamentales de la historia argentina, como la Revolución de Mayo.

Personajes 
Zamba:  Es un pequeño niño formoseño, que se llama José pero le apodan Zamba. Simpático, inocente y alegre, Zamba con su carisma y energía logra hacer todo lo que se propone. Es el protagonista de la historia, el cual siempre viaja a través del tiempo para mostrarnos un nuevo capítulo de la historia argentina de una manera versátil y agradable.
Niña: Es una chica mulata que se llama Saturnina, que salva a Zamba cuando apenas llega al pasado y se hacen amigos. Es muy inteligente y perspicaz. Está enamorada de Belgrano. Luego,
Belgrano: Se lo representa como un tipo que es ganador y apuesto, y que vive por la independencia de su pueblo. Niña está enamorada de él.
Paso: Siempre tarda demasiado en terminar de hablar o concluir un discurso, por eso cuando habla la mayoría de las personas se duermen en medio de la conversación. Sus diálogos siempre empiezan con un: Yo Paso.....
Mariano Moreno: Es el más inteligente, y el que tiene más y mejores ideas para la independencia. También es el más razonable.
French y Berutti: Siempre están juntos, y siempre cuando hablan los dos a la vez o uno termina la frase del otro.
Virrey Cisneros: Es el hombre que manejo todo el virreinato. Habla con acento español.

Enlaces externos
Canal Encuentro

Series de televisión animadas de Argentina
Películas basadas en caricaturas
Programas de Pakapaka
referencias